Stipan Kopilović (nogometaš)
Stipan Kopilović (slikar)